Хейзел-Ран:

 Хейзел-Ран — город в округе Йеллоу-Медисин, штат Миннесота, США.
 Хейзел-Ран — тауншип в округе Йеллоу-Медисин, Миннесота, США.